Samira Jakobs (née le  à Willich) est une actrice allemande.

Biographie

Enfance et formation 
Samira Jakobs commence dans le domaine du doublage en  en chantant pour des logiciels d’apprentissage de la musique (dont Data Becker).

De  à , elle continue à s'intéresser au doublage, notamment en effectuant un stage à  et en réalisant des études dans le médias et les études culturelles à l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf.

Carrière 
En , elle travaille avec  à l'écritures des dialogues germanophones de la série Bones.

Filmographie

En tant qu’actrice de doublage

Films 
  : Sand Sharks : Les Dents de la plage : Nicole Zeoli (dans le rôle de Taylor) ;
  : A Cure for Life : Mia Goth (dans le rôle d'Hannah) ;
  : The Lodge : Sophie Simnett (dans le rôle de Skye) ;
  : Sword Art Online: Ordinal Scale : Sayaka Kanda (dans le rôle de Yuna Shigemura) ;
  : Black Lightning : Chine Anne McClain (dans le rôle de Jennifer Pierce) ;
  : The Kissing Booth : Bianca Bosch (dans le rôle d’Olivia).

Animes 
  : Bakemonogatari : Kana Hanazawa (dans le rôle de Nadeko Sengoku) ;
  : Fairy Tail : Mariya Ise (dans le rôle de Levy McGarden) ;
  : K : Satomi Satou (dans le rôle de Kukuri Yukizome) ;
  : Girls and Panzer : Mai Fuchigami (dans le rôle de Miho Nishizumi) ;
  : Photo Kano : Mariya Ise (dans le rôle de Kanon Maeda) ;
  : Mirai nikki : Yuki Matsuoka (dans le rôle de Hinata Hino) ;
  : Girls und Panzer: OVA - This is the Real Anzio Battle! : Mai Fuchigami (dans le rôle de Miho Nishizumi) ;
  : Shirobako : Mai Nakahara (dans le rôle de Mei Nakaharu) ;
  : Im Land der Dinosaurier : Kate Rasmussen (dans le rôle de Kathryn Rose Thompson) ;
  : Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova Movie 1 Hiromi Igarashi : Hiromi Igarashi (dans le rôle de Haguro) ;
  : Insectibles : Lidia ;
  : Food Wars! : Rina Hidaka (dans le rôle Urara Kawashima) ;
  :  Arpeggio of Blue Steel: Ars Nova - Cadenza : Hiromi Igarashi (dans le rôle de Haguro) ;
  : Sept Nains & Moi : Leila Jolene Cenk (dans le rôle de Blanche-Neige) ;

Sources : , MyAnimeList

Notes et références

Liens externes 

Actrice allemande de doublage
Naissance en 1990
Naissance à Willich